Калль:

 Калль — коммуна в Германии.
 Калль — река в Германии.